Ла-Рош-Клермо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 155 км на південний захід від Орлеана, 50 км на південний захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 210 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 531,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Рош-Клермо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Рош-Клермо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара